Jean-Baptiste Dubois de Jancigny (1753-1808), juriste, journaliste agronome et préfet français ;
 Jean-Baptiste Dubois (1754-1822), prélat catholique français ;
 Jean-Baptiste Dubois (1778-1850), dramaturge et écrivain français ;
 Jean-Baptiste Dubois (1870-1938), violoncelliste, chef d'orchestre, compositeur et professeur de musique canadien ;
 Jean-Baptiste Dubois (1762-1851), architecte belge.